Площадь Тукая (станция метро) — станция Казанского метрополитена
 Площадь Тукая (Казань) — площадь в Казани